Палден:

 Палден Тондуп Намгьял (1923—1982) — двенадцатый и последний чогьял (монарх) Сиккима.
 Палден Шераб Ринпоче (1941—2010) — буддийский учитель школы Ньингма